Ю́рий Анато́льевич Петро́в:
 Петров, Юрий Анатольевич (род. 1957) — советский конькобежец, тренер.
 Петров, Юрий Анатольевич (род. 1964) — советский и российский футболист.
 Петров, Юрий Анатольевич (род. 1974) — украинский и российский футболист.
 Петров, Юрий Анатольевич (род. 1984) — российский хоккеист.